Faraldo ist der Familienname folgender Personen:
 Antolín Faraldo Asorey (1823–1853), spanischer Autor
 Carlo Faraldo (1818–1897), italienischer Politiker
 Claude Faraldo (1936–2008), französischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Danielle Faraldo (* 1966), US-amerikanische Fernsehregisseurin
 María Dolores Faraldo Botana (* 1959), spanische Politikerin
 Pier Luigi Faraldo (1904–??), italienischer Regisseur